Velika nagrada ZDA 2016 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. oktobra 2016 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:36,296
|1:36,450
|1:34,999
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:36,397
|1:36,351
|1:35,215
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:36,759
|1:36,255
|1:35,509
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
|
|
|1:36,613
|1:36,857
|1:35,747
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:36,985
|1:36,584
|1:36,131
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:37,151
|1:36,462
|1:36,358
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
|
|
|1:36,950
|1:36,626
|1:36,628
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:37,456
|1:37,202
|1:37,116
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:37,402
|1:37,214
|1:37,269
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:37,744
|1:37,175
|1:37,326
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:37,345
|1:37,353
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:37,913
|1:37,417
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:37,844
|1:37,480
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:38,053
|1:37,773
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|30
|
|Renault
|1:38,084
|1:37,935
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:38,040
|1:39,956
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:38,308
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:38,317
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:38,327
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:38,548
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:38,583
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:38,806
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|56
|1:38:12,618
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|56
| +4,520
|2
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|56
| +19,692
|3
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|56
| +43,134
|6
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|56
| +1:33,953
|12
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|56
| +1:36,124
|10
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|9
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
| Sergio Perez
|
|55
| +1 krog
|11
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|55
| +1 krog
|19
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|17
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|55
| +1 krog
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|20
|
|Renault
|55
| +1 krog
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|55
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|8
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|55
| +1 krog
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|54
| +2 kroga
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|38
|Loose wheel
|5
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|28
|Menjalnik
|4
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|16
|Zavore
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|1
|Trčenje
|7
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016